Molekulska formula -{C10H21N}- se može odnositi na:

 Levopropilheksedrin
 Pempidin
 Propilheksedrin